Ле́нстер, Ле́йнстер (, ) — провинция на востоке Ирландии, целиком расположенная на территории Республики Ирландии. Включает графства: Карлоу, Дублин, Килдэр, Килкенни, Лэйиш, Лонгфорд, Лаут, Мит, Оффали, Западный Мит, Уэксфорд и Уиклоу. Население 2 504 814 человек (2011).

География 
Площадь территории 19 801 км².

История 

Название Ленстер происходит от ирландского Cúige Laighean — названия доминирующего племени на территории современной юго-восточной Ирландии, а также суффикса tír, означающего «земля».

Политика

Экономика

Культура

Спорт 
В регби Ленстер представлен одноимённой командой, трижды победителем Кубка Хейнекен, дважды чемпионом Про12.

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 

Провинции Ирландии